Teta de vaca puede referirse a:

 El nombre común de la planta Fedia cornucopiae; 
 El nombre común de la planta Vaccaria hispanica; o
 El nombre común de la planta Vitis vinifera''.
 Teta de Vaca (ciruela)''', variedad de ciruela.